El nombre Bunbury puede pertenecer a cualquiera de los siguientes artículos:

Personajes 
Bunbury (personaje de Oscar Wilde): un personaje de ficción de la comedia de Oscar Wilde La importancia de llamarse Ernesto.
Enrique Bunbury: un cantante español, cuyo nombre artístico está basado en el personaje anterior.
Alex Bunbury: un exfutbolista canadiense.

Lugares 
Bunbury (Cheshire): una localidad del condado de Cheshire, en el Reino Unido.
Bunbury (Australia Occidental): una ciudad en la región de South West, en Australia.
Aeropuerto de Bunbury: un aeropuerto nacional ubicado en la ciudad anterior.

Otros 
Bunburya: un género de plantas de la familia Rubiaceae.
HMAS Bunbury: un barco de la Armada Real Australiana.